Kreislinie steht für:
 
 die geometrische Form eines Kreises
 eine Ringlinie im öffentlichen Personennahverkehr
 eine von einem Landkreis betriebene Omnibuslinie